Marlboro - marka papierosów
Miejscowości w USA:
 Marlboro – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Marlboro – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Marlboro (ang. Marlboro Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Marlboro (ang. Marlboro Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Marlboro (ang. Marlboro Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Marlboro (ang. Marlboro Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Marlboro (ang. Marlboro County) – w stanie Karolina Południowa